Никола́й Новожи́лов:
 Новожилов, Николай Вячеславович (1918—1993) — военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Новожилов, Николай Иванович (1919—1982) — полный кавалер ордена Славы.
 Новожилов, Николай Михайлович (1916—2001) — советский инженер и учёный-металлург, лауреат Ленинской премии.